

Futebolistas
 Tuta (empresário) - apelido de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, jornalista e empresário brasileiro, ex-presidente do Grupo Jovem Pan
 Moacir Bastos - futebolista brasileiro conhecido como "Tuta"

Localidades

Tuta (Boyacá)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos